El término séquel puede referirse a:
 Séquel antiguo, la moneda de Israel entre 1980 y 1985,
 Nuevo séquel, la moneda de Israel desde 1986.